Dorfkirche Mariendorf steht für
 Dorfkirche Mariendorf (Berlin)
 Waldenserkirche (Mariendorf), Hessen